Cumberland je lahko:

Kraji 
Cumberland, Anglija
Cumberland, British Columbia
Cumberland, Ontario
Cumberland County, Nova Scotia
Cumberland House, Saskatchewan
Cumberland, Indiana
Cumberland, Iowa
Cumberland, Kentucky
Cumberland, Maine
Cumberland, Maryland
Cumberland County, New York
Cumberland, Ohio
Cumberland County, Pensilvanija
Cumberland, Rhode Island
Cumberland County, Virginija
Cumberland, Wisconsin
Cumberland Township, Adams County, Pensilvanija
Cumberland Township, Greene County, Pensilvanija
Cumberland Center, Maine
Cumberland City, Tennessee
Cumberland Gap, Tennessee
Cumberland Head, New York
Cumberland Hill, Rhode Island
Cumberland Island, Georgia
Cumberland Valley Township, Pensilvanija
New Cumberland, Pensilvanija
New Cumberland, Zahodna Virginija
Cumberland Road
Cumberland Falls
Cumberland Bay State Park
Cumberland Gap National Historical Park
Cumberland Island National Seashore
Cumberland Plateau
Cumberland Mountains
Cumberland Sound
Cumberland rudnik
 South Cumberland Islands National Park
 County of Cumberland
Cumberland Blues
Cumberland College
Cumberland Games and Diversions
Cumberland University,
USS Cumberland - plovilo/a Vojne mornarice ZDA
HMS Cumberland - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
Richard Cumberland